In 1929/30 werd het achtste Nederrijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Beide reeksen werden dit jaar weer samen gevoegd. 

Homberger SpV03 werd kampioen en Krefelder FC Preußen 1895 vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. De vicekampioenen speelden in knock-outfase. Krefeld versloeg  TuRV Hagen 1872 en SC 1894 München-Gladbach en verloor dan de finale van  Düsseldorfer TSV Fortuna 1895. 

De acht kampioenen werden verdeeld over twee groepen van vier clubs. Homberger SpV werd in groep noord tweede achter FC Schalke 04 en plaatste zich voor de finaleronde waarin ze laatste werden.

Bezirksliga

1. Bezirksklasse

Groep A

Groep B

2. Bezirksklasse

Groep Duisburg-Hamborn

Groep Duisburg-Mülheim

Groep Kleve
Uit de groep Kleve zijn enkel de promovendi bekend, geen eindstanden.

Groep Krefeld

Groep Moers

Groep Oberhausen

Groep Wesel-Emmerich

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Nederrijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1929/30